Крокер има више значења:
 Крокер (Јужна Дакота)
 Крокер (Вашингтон)
 Крокер (Мисури)